R12, R-12 o R.12 pueden referirse a:

 El diclorodifluorometano, también conocido como R-12, un gas usado como refrigerante y propelente.
 El R12, un modelo de vagón del Metro de Nueva York (Estados Unidos).
 La línea R12 del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba (Argentina).
 La Línea R12, una línea de ferrocarril regional de Cataluña (España).
 La BMW R12, una motocicleta alemana.
 El Renault 12, un automóvil francés.
 El R-12, un misil balístico experimental soviético también conocido como G-2 y R-6.
 El Caudron R.12, una versión experimental del Caudron R.11, un biplano francés de la Primera Guerra Mundial.
 El HMS Hermes (R12), un portaaviones británico en servicio desde 1959 hasta 1985.
 El HMS R12, un submarino británico de la Primera Guerra Mundial.
 El USS R-12 (SS-89), un submarino estadounidense que participó en la primera y en la segunda guerras mundiales.